Villy puede referirse a:

 Villy, comuna francesa situada en Ardenas.
 Villy, comuna francesa situada en Yonne.
 Villy-Bocage, comuna francesa en la región de Baja Normandía.
 Villy-le-Maréchal, comuna francesa en la región de Champaña-Ardenas.
 Villy-sur-Yères, comuna francesa en la región de Alta Normandía. 
 Villy-le-Pelloux, comuna francesa en la región de Ródano-Alpes. 
 Villy-lez-Falaise, comuna francesa en la región de Baja Normandía. 
 Villy-en-Auxois, comuna francesa en la región de Borgoña. 
 Villy-en-Trodes, comuna francesa en la región de Champaña-Ardenas. 
 Villy-le-Bois, comuna francesa en la región de Champaña-Ardenas. 
 Villy-le-Bouveret, comuna francesa en la región de Ródano-Alpes. 
 Villy-le-Moutier, comuna francesa en la región de Borgoña.